Der Lion’s Cup 1980 war ein Tennisturnier der Damen in Tokio. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 22. bis 23. November 1980 statt.

Einzel

Weblinks 
 
 Spielerinnen-Profil auf der offiziellen Website der WTA

WTA Tour 1980
Tennisturnier in der Präfektur Tokio